

Musique 

 On the Rebound, un album de Floyd Cramer publié en 1961,
 On the Rebound, sa chanson éponyme
 On the Rebound, une chanson de 1980 écrite par Russ Ballard, reprise par Uriah Heep en 1982 sur leur album Abominog,
 On the Rebound, une chanson de 1989 écrite par Ian Levine et Fiachra Trench pour Brenda Holloway et Jimmy Ruffin

Voir aussi 

 Rebound